Camanducaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Camanducaia (ort), Minas Gerais, 
 Camanducaia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar